Slag bij Fleurus (1622), onderdeel van de Dertigjarige Oorlog
 Slag bij Fleurus (1690), onderdeel van de Negenjarige Oorlog
 Slag bij Fleurus (1794), onderdeel van de Franse revolutieoorlogen
 Slag bij Fleurus (1815), onderdeel van de napoleontische oorlogen